Allendale (Carolina do Sul)
 Allendale (Illinois)
 Allendale (Michigan)
 Allendale (Missouri)
 Allendale (Nova Jérsei)

Desambiguações de topônimos